Sofija je lahko:
 Sofija, žensko osebno ime
 Sofija, glavno mesto Bolgarije